W Rumunii
 Repedea – gmina w okręgu Marmarosz
 Repedea – wieś w okręgu Marmarosz, w gminie Repedea
 Repedea – wieś w okręgu Vrancea, w gminie Străoane